Хорошилова — женская форма фамилии .
 
 Хорошилова, Анна Васильевна (1931—2011) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.